Kung-fu může být:
 Kung-fu – obecně „dovednost získaná dlouhou a namáhavou prací“, v užší významu označení pro různá čínská bojová umění
 Kung-fu čcha – čínský čajový obřad
 Kung-fu film – filmový subžánr obsahující prvky čínských bojových umění
 Kung Fu Panda – americký animovaný film režisérů Johna Stevensona a Marka Osbornea z roku 2008
 Kung Fu Panda 2 – americký animovaný film režisérky Jennifer Yuh Nelson z roku 2011
 Kung Fu Panda 3 – čínsko-americký animovaný film režisérů Jennifer Yuh Nelson a Alessandra Carloniho z roku 2016
 Kung Fu (seriál, 1972) – americký televizní seriál z let 1972–1975
 Kung Fu (seriál, 2021) – americký televizní seriál z roku 2021
 Kung Fu: Legenda pokračuje – kanadsko-americký televizní seriál z let 1993–1997